Cet article traite des rivalités dans le football à Alger.

Histoire du football à Alger

Localisation des clubs algérois

Rivalités à Alger

Rivalités historiques 
 Le premier match officiel entre les clubs d'Alger c'était le  en championnat entre le CR Belouizdad et le MC Alger au stade de Saint-Eugène.
 Le plus de match joué en D1 entre 2 clubs algérois est le Derby: MC Alger-CR Belouizdad 99 matchs en première division, et 108 matchs dans toutes les compétitions.
 Le plus grand score dans les derbys algérois c'était le  entre le CRB et le NAHD sous le score 7-1 pour le chabab.
 CR Belouizdad et MC Alger sont les clubs les plus titrés dans la capitale avec 23 titres chacun.
 MC Alger le seul club d'Alger qui a l'étoile africaine (Ligue des champions).
 CR Belouizdad est le club le plus joué de saisons en première division

Les Derbies algérois 

Il y a beaucoup de derbys à Alger sont beaucoup, mais les principaux sont les suivants : 
 CR Belouizdad-MC Alger : surnommé le big derby, Où la fièvre du derby est en hausse. c'est un match qui ne peut être divisé en deux, Un match pas comme les autres, notamment pour les supporters qui ne veulent absolument pas voir leur équipe perdre contre un de leurs rivaux dans le championnat national.
 MC Alger-USM Alger: surnommé le derby des frères ennemis en raison du partage du quartier populaire (Bab El-Oued et ces frontières, les fils du même quartier). Tout supporter d'un club appelant l'autre en tant que «fille du voisin» en arabe <<بنت الجار>> par un simple humour, Mais avant le match même ce derby ne peut pas être divisé en deux.
 USM Alger-CR Belouizdad : Quelques spécialistes le surnomment le derby du beau football.Ce derby est important pour les deux clubs en raison de la concurrence entre les deux équipes sur les titres (19-23).

Donc ces trois clubs historiques sont rivaux entre eux mais du côté sportif.

 Autres derby algérois 

Les autres derby Algérois entre les clubs de la région, Sont:
 USM El Harrach contre NA Hussein Dey
 RC Kouba contre NA Hussein Dey
 USM El Harrach contre RC Kouba
et autres matchs de MC Alger et CR Belouizdad et USM Alger contre ces clubs (contre NAHD, USMH et RCK):
 Contre le MCA: MCA-NAHD, MCA-USMH, MCA-RCK, MCA-PAC
 Contre le CRB: CRB-NAHD, CRB-USMH, CRB-RCK, CRB-PAC
 Contre l'USMA: USMA-NAHD, USMA-USMH, USMA-RCK, USMA-PAC

 Rivalités en banlieue d'Alger (Çeks) 

Une rivalité existe entre les grands clubs de la capitale et les clubs situés hors de la Wilaya, en périphérie. C'est par exemple le cas de JS Kabylie, club historique ayant une rivalité avec le CRB, l'USMA et le Mouloudia.

 Rivalités entre équipes de la région 

 CR Belouizdad-NA Hussein Dey: Au-delà de son caractère géographique (les communes de Belouizdad et d'Hussein Dey sont limitrophes), la rivalité entre le Chabab Riadhi de Belouizdad et le Nasr Athlétique de Hussein Dey se matérialise sportivement dès les premières rencontres au cours de la saison 1963-1964 lorsque les deux clubs se livrent une lutte serrée pour l'acquisition du championnat d'Alger.
 MC Alger-USM El Harrach:La rencontre qui opposant le Mouloudia Club d'Alger et l'USM El Harrach est l'une des confrontations footballistiques considérées comme match local en première division algérienne. Cette rencontre se déroule habituellement au stade du  quand l'USMH est à domicile, et au stade Omar Hamadi lorsque le MC Alger est à domicile, ou au stade du  en tant que terrain neutre.

 Comparaison des titres 

 Culture populaire 
Les clubs les plus populaires à Alger sont le MCA, l'USMA et le CRB Historiquement, les quartiers de la capitale supportent leurs clubs de la manière suivante :

 Alger-Centre : à Alger-Centre, la rivalité footballistique est forte entre les trois clubs : USM Alger CR Belouizdad MC Alger. Mais les Mouloudéens sont les plus populaires dans tous les quartiers de la ville. Par exemple, le CRB a des supporters dans l'est de la commune notamment boulevard Mohamed 5 et la rue Trolard, et un peu à la rue d'Isly. Ensuite, leur popularité diminue jusqu'à ce qu'ils ne soient plus derrière la grande poste. Mais les quartiers et les rues de l'Ouest d'Alger centre sont des Mouloudéens et des usmistes comme Telemly, Tagarins, Cadix, Rue d'Isly mais même boulevard Mohamed 5, rue Didouche Mourad...

 Sidi M'hamed : La culture populaire dans ce quartier est en majorité Belouizdadi mais on trouve aussi des mouloudéens du côté de Hassiba et Plateau-Saulière. Sinon le CRB a une popularité plus que le MCA en raison de la proximité du ce quartier à Belouizdad où il y a le fief des supporters Belouizdadéens. Donc la commune Sidi M'hamed (73 % CRB, 20 % MCA, 7 % autres clubs). Le derby Day, tout le quartier parle de ce match et chaque supporter veut gagner devant son ennemi de football, après le jeu, le gagnant blague le perdant bien-sur c'est le charme du derby.

 Casbah d'Alger : La casbah divisé entre deux clubs ce sont le MC Alger et l'USM Alger les frères-ennemis, mais c'est les mouloudéens qui ont la popularité dans Mezghenna, durant l'année complète ce sont des frères mais dans le jour du derby chaque supporter veut gagner ce match pour blaguer le perdant.
 
 El Madania : ce quartier comme Sidi M'hamed, il se divise entre deux clubs qui sont le CRB et le MCA. Mais les Belouizdadéens ont une popularité plus que les Mouloudéens en raison de la proximité de ce quartier à Belouizdad où il y a les fiefs des supporters Belouizdadéens.

 Bourouba : Dans la commune de Bourouba, les Harrachists représente la majorité des habitants (%85~) , avec une minorité qui supporte l'MCA (%5~) et des autres clubs (10%~)

Certains quartiers sont partagés entre plusieurs clubs :
 Kouba : RC Kouba, MC Alger, CR Belouizdad.
 El Mouradia''' : CR Belouizdad, MC Alger.

Les principaux fiefs 
 CR Belouizdad: Belcourt, Salembier, Champs de manœuvre, Ruisseau. ( Alger Centre ) 
 MC Alger: Casbah, Bab El Oued, Oued Koriche, Bordj El kifan (Alger Centre et Ouest et Est )
 NA Hussein Dey: Hussein Dey, El Magharia.
 RC Kouba: Kouba.
 USM Alger: Soustara, Casbah, Bab El Oued. Staouali (Alger Centre et Ouest)
 USM El Harrach: El Harrach, Bourouba, Eucalyptus, Bachdjerrah , Baraki  (Alger Est)

Rivalités dans le football féminin algérois

Notes et références 

Rivalités dans le football en Algérie